Der DFB-Pokal der Frauen 2003 wurde erneut vom 1. FFC Frankfurt gewonnen. Für die Hessinnen war es bereits der fünfte Erfolg in Serie. Im Finale bezwang man den FCR 2001 Duisburg mit 1:0. Zur tragischen Figur des Endspiels wurde die Duisburger Mannschaftsführerin Martina Voss, die das Spiel kurz vor Abpfiff durch ein Eigentor entschied. Die größte Überraschung war die 2:0-Niederlage des 1. FFC Turbine Potsdam beim Regionalligisten Hamburger SV in Runde eins.

Teilnehmende Mannschaften 
Für den DFB-Pokal 2002/03 waren folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern nennen die Tore im Elfmeterschießen. Die Qualifikationsspiele sind nicht berücksichtigt.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Qualifikation 
Zwei Mannschaften mussten ein Qualifikationsspiel bestreiten, um das Teilnehmerfeld auf 32 zu verkleinern. Der Termin ist nicht bekannt.

|}

1. Runde 
Gespielt wurde am 18. August 2002.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 12. und 13. Oktober 2002.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 24. November 2002.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 23. März 2003.

|}

Finale

Siehe auch 
 Fußball-Bundesliga 2002/03 (Frauen)

Weblinks 
 Seite des DFB zum DFB-Pokal der Frauen 2002/03

2002
Fußballsaison 2002/03